Palacio de Santa Cruz puede referirse a:

Edificios

En España 
 Palacio de Santa Cruz, situado en Madrid - sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España;
 Palacio de Santa Cruz, situado en Valladolid - sede del rectorado de la Universidad de Valladolid;
 Palacio de Santa Cruz, situado en Cuéllar (Segovia);